Лауфен (нем. Laufen) — топоним.

Населённые 
 Лауфен — округ в Швейцарии, находится в кантоне Базель-Ланд.
 Лауфен — коммуна в Швейцарии, центр округа Лауфен.
 Лауфен — город в Германии, районный центр, расположен в земле Бавария.

 Лауфен — замок в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Лауфен — замок в Германии, в одноимённом городе.